

Люляково () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Люляково () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Люляково () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.